Франсишку Аугусто Нето Рамош (; родился 10 апреля 1995 года в Варзиме, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Санта-Клара». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Рамош — воспитанник клубов «Варзим» и «Порту». 10 августа 2014 года в матче против «Оливейренсе» он дебютировал в Сегунда лиге. 7 декабря в поединке против столичного «Атлетико» Франсишку забил свой первый гол за дублёров «Порту». 20 января 2016 года в матче Кубка португальской лиги против «Фамаликана» он дебютировал за основной состав драконов, заменив во втором тайме Жанелли Имбюла. 12 марта в поединке против «Униан Мадейра» Рамош дебютировал в Сангриш лиге, заменив во втором тайме Венсана Абубакара. В том же году он помог дублёрам выиграть Сегунда лигу.

Летом для получения игровой практики Рамош перешёл в «Шавеш», но так и не дебютировал за команду и вернулся в «Порту». Летом 2017 года Франсишку присоединился к клубу «Витория Гимарайнш».

Международная карьера 
В 2014 году в составе юношеской сборной Португалии Рамош стал серебряным призёром чемпионата Европы для юношей не старше 19 лет в Венгрии. На турнире он сыграл в матчах против команд Израиля, Венгрии, Сербии и Германии.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Португалии Франсишку принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Катара, Сенегала, Колумбии и Бразилии.

В 2016 году Рамош в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Гондураса, Алжира и Германии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Рамош принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 National team data
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Порту»